Пентахо́ндра () — род растений семейства Вересковые, включающий в себя 4 или 5 видов.

Ботаническое описание 
Раскидистые или стелющиеся кустарники.

Цветки пазушные, одиночные или сгруппированные; трубка венчика очень короткая или цилиндрическая и длиннее, чем чашелистик.

Плод подобен костянке.

Ареал 
Виды рода Pentachondra встречаются в Австралии и Новой Зеландии. В Австралии встречаются 4 вида, 3 из которых являются эндемичными.

Виды 

Род включает в себя следующие виды:

 
 
  
 

По данным The Plant List, род Пентахондра является монотипным и включает лишь вид Pentachondra pumila.

Примечания

Литература 
 Quinn, C. J. et al. 2003. A molecular estimate of the phylogeny of Styphelieae (Ericaceae). Austral. Syst. Bot. 16: 581—594.

Ссылки 
 Australian Plant Name Index (APNI): Pentachondra R.Br.
 PlantNET: New South Wales Flora Online: Genus Pentachondra 

Вересковые
Флора Австралии
Флора Новой Зеландии